Gare d'Aubin-Saint-Vaast, gare ferroviaire française du département du Pas-de-Calais ;
 Gare d'Elbeuf - Saint-Aubin, gare ferroviaire française du département de la Seine-Maritime ;
 Gare de La Ferté-Saint-Aubin, gare ferroviaire française du département du Loiret ;
 Gare de Saint-Aubin, ancienne gare ferroviaire française du Calvados ;
 Gare de Saint-Aubin-sur-Mer, ancienne gare ferroviaire française du Calvados ;
 Gare de Saint-Aubin-sur-Scie, gare ferroviaire française du département de la Seine-Maritime ;
 Gare de Saint-Aubin - Saint-Luperce, gare ferroviaire française du département d'Eure-et-Loir.

Saint-Aubin